В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Florida 1991, який проходив в рамках Туру WTA 1991, Габріела Сабатіні здобула титул, у фіналі перемігши Штеффі Граф 6-4, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Штеффі Граф (фінал)
  Габріела Сабатіні (Переможниця)
  Мері Джо Фернандес (чвертьфінал)
  Дженніфер Капріаті (півфінал)
  Кончіта Мартінес (2-ге коло)
  Барбара Паулюс (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (3-тє коло)
  Наталі Тозья (півфінал)

 Гелен Келесі (3-тє коло)
 Сандра Чеккіні (1-ше коло)
 Енн Сміт (1-ше коло)
 Лаура Гільдемейстер (3-тє коло)
 Розалін Нідеффер (1-ше коло)
 Анке Губер (3-тє коло)
 Відсутня
 Мередіт Макґрат (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

1991